raglan – rodzaj rękawa
 Raglan – wieś w Wielkiej Brytanii, w Walii
 Raglan – miasto w Nowej Zelandii

Zobacz też 
 baron Raglan